Мирахметжан Музеппер (; 14 января 1991, Кашгар, Синьцзян-Уйгурский АР, Китай) — китайский футболист, полузащитник клуба «Шанхай СИПГ» и сборной Китая. Первый футболист уйгурского происхождения в сборной Китая.

Биография 
Родом из футбольной семьи. Его отец Музеппер и дед Зунун Мамут также были футболистами, выступали за команды Синьцзян-Уйгурского региона.

Клубная карьера 
Воспитанник клуба «Шаньдун Лунэн». Профессиональную карьеру начал в 2010 году в составе клуба китайской Суперлиги «Хэнань Цзянье», в котором выступал на правах аренды и провёл 21 матч. После окончания аренды вернулся в «Шаньдун», однако в клубе являлся игроком ротации. За 3 года в команде провёл лишь 11 матчей в Суперлиге. В 2014 году подписал контракт с «Хэнань Цзянье», где также провёл 3 года, сыграл 41 матч и забил 1 гол. В 2017 году перешёл в «Тяньцзинь Тэда».

Карьера в сборной 
Выступал за молодёжную и олимпийскую сборную Китая. В составе олимпийской сборной принимал участие в летних Азиатских играх 2010.

За основную сборную Китая дебютировал 7 сентября 2018 года в товарищеском матче против сборной Катара, в котором вышел на замену на 74-й минуте вместо Гао Линя.

Примечания

Ссылки 
 
 

Футболисты Китая
Игроки сборной Китая по футболу
Игроки ФК «Хэнань Суншань Лунмэн»
Игроки ФК «Шаньдун Тайшань»
Игроки ФК «Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер»
Игроки ФК «Шанхай СИПГ»